Wohlklang steht für

 Euphonie oder Eufonie, in der Musik-, Literatur- und Sprachwissenschaft Bezeichnung für einen Wohlklang oder Wohllaut

Wohlklang bezeichnet

 Hengst Wohlklang in der Freiheitsdressur, 1985 geschaffenes Denkmal im Park von Schloss Celle